Рассветское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Рассветское сельское поселение — входит в Мокроусовский район

Северная Осетия 
 Рассветское сельское поселение — входит в Ардонский район